Die Volleyball-Saison 2009/10 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 2. Dezember 2009 und endet mit dem Finale am 28. März 2010.

Teilnehmer

Modus 
Von der ersten Runde bis zum Viertelfinale spielen die Mannschaften im K.-o.-System. In jeder Runde gibt es Hin- und Rückspiele. Die Verlierer der ersten Runde spielen im Challenge Cup weiter. Die vier Sieger des Viertelfinales spielen zusammen mit den Gruppendritten aus der Champions League eine „Challenge Round“. Die Sieger dieser Runde qualifizieren sich für das Final Four.

Spielplan

Erste Runde bis Viertelfinale

Challenge Round bis Finale 

Damit gewinnt Bre Banca Lannutti Cuneo den CEV-Pokal 2009/10.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2009 Manner
Volleyballsaison 2009/10
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften